Općina Kneževo är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Kneževo är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig.

I omgivningarna runt Općina Kneževo växer i huvudsak blandskog. Runt Općina Kneževo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Republika Srpska